Los Limones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Limones, Yecapixtla, 
 Los Limones, Oaxaca, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 Los Limones, Culiacán, 
 Los Limones, Mazatlán, 
 Los Limones, Puebla, Xicotepec, 
 Los Limones, Pungarabato, 
 Los Limones, Sonora, 
 Los Limones, Cuernavaca, 
 Los Limones, Teloloapan, 
 Los Limones, Amacuzac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar